Medusamyces är ett släkte av svampar. Medusamyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Medusamyces